Snowboarding gehört seit den Olympischen Winterspielen von 1998 zum Programm der Olympischen Winterspiele.

Mit dem Parallel-Riesenslalom, der Halfpipe, dem Snowboardcross, dem Slopestyle und seit 2018 dem Big Air sind derzeit fünf Disziplinen olympisch. Die Wettbewerbe werden für Frauen und Männer veranstaltet.

Geschichte 
Das IOC beschloss 1995 die Aufnahme der Sportart in die Olympischen Spiele. Dies war innerhalb des Sports mit großer Kritik seitens der Fahrer verbunden, denn die Zuständigkeit für die Qualifikation wurde der FIS übertragen, obwohl der Sport bereits seit mehreren Jahren mit der International Snowboarding Federation seinen eigenen Verband hatte. Die FIS begann unter Ausschluss der ISF mit einer eigenen Serie und legte neue Regeln fest, die jenen der Skifahrer angepasst wurden. Der zu dem Zeitpunkt international erfolgreichste Fahrer Terje Håkonsen lehnte daraufhin die Teilnahme an den Spielen in Nagano 1998 ab. 2011 kamen die FIS und die Ticket to Ride World Snowboard Tour in Konflikt wegen der neu eingeführten Disziplin Slopestyle. Die TTR hatte diese Disziplin bereits Jahre zuvor im Wettbewerbskalender integriert, dennoch übertrug das IOC erneut der FIS die Zuständigkeit, obwohl der Verband hier sehr wenig Erfahrung vorweisen konnte. Einen Vorschlag über eine gemeinsame Qualifikationsserie mit der FIS lehnte das IOC ab.

Wettbewerbe

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: 2022

siehe auch: Liste der Olympiasieger im Snowboard

Einzelnachweise